200 m stylem klasycznym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 6 sierpnia, a finał 7 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 50 pływaczek z 42 krajów.

Mistrzynią świata została Japonka Kanako Watanabe. Srebro wywalczyła Micah Lawrence ze Stanów Zjednoczonych. Trzecie miejsce zajęły ex aequo Hiszpanka Jessica Vall, Dunka Rikke Møller Pedersen i Chinka Shi Jinglin.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 10:11.

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 17:51.

Półfinał 1

Półfinał 2

Dogrywka (swim-off) 
Dogrywka odbyła się o 19:43.

Finał 
Finał odbył się o 18:25.

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015